Лампека Микола Геронтійович (* 1954) — український художник декоративної кераміки, скульптор, дизайнер і педагог; член Спілки дизайнерів та Спілки художників України.
 Черниченко-Лампека Наталія Іванівна (* 1954) — українська художниця кераміки і педагог; член Спілки майстрів народного мистецтва України та Спілки художників України.